Анто́н По́льстер (; род. 10 марта 1964, Вена, Австрия), более известный как То́ни По́льстер () — австрийский футболист и футбольный тренер. Участник чемпионатов мира 1990 и 1998 годов. Обладатель «Золотой бутсы» 1987 года. Лучший бомбардир в истории сборной Австрии.

Биография 
Антон (Тони) Польстер начал карьеру в 1982 году в венской «Аустрии». В то время этот клуб был сильнейшим в Австрии. В составе «Аустрии» Тони отыграл 147 матчей и забил 119 мячей. Этот результат является одним из лучших в Австрии. В 1986 году Тони забил 33 мяча и получил бронзовую бутсу УЕФА, в следующем сезоне Польстер забил 39 голов и получил серебряную бутсу, уступив только румыну Родиону Кэмэтару. Но затем скандал, связанный с проведением договорных матчей в чемпионате Румынии, лишил Кэмэтару его золотой бутсы.

В 1987 Польстер перешёл в итальянский «Торино», но в итальянском чемпионате Тони не смог себя проявить, забив всего 9 мячей в 27 матчах.

В 1988 Тони подписал контракт с испанской «Севильей». Испанский этап стал одним из лучших в карьере Польстера. В составе «Севильи» Тони провёл 102 матча и забил 55 мячей, в сезоне 1989/90 он забил 33 гола. Следующие два сезона Польстер провёл в двух испанских клубах «Логроньес» и «Райо Вальекано», за оба клуба Тони провёл 69 матчей и забил 28 мячей.

После пятилетнего пребывания в Испании Польстер перебрался в Германию, где выступал за «Кёльн». В чемпионат Германии Тони забил 82 гола за 149 матчей, проведя в составе «Кёльна» пять лет. В 1998 году, перейдя в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, Тони, забив за сезон 18 мячей, всё же не смог помочь клубу избежать вылета из главной лиги Германии.

Футбольную карьеру Тони Польстер закончил у себя на родине в Австрии, отыграв 12 матчей за «Аустрию» из Зальцбурга.

За национальную сборную Австрии Польстер провёл 95 матчей, забив 44 гола. Тони был участником чемпионатов мира 1990 и 1998 годов. В 2000 году провёл прощальный матч за сборную Австрии против сборной Ирана, закончившийся со счётом 5:1. На матче присутствовало 24000 зрителей. В своём прощальном матче Польстер не отличился голом.

Тренерская карьера 
Закончив карьеру игрока, Тони в 2001 стал ассистентом главного тренера в «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Достижения

Командные 
«Аустрия» (Вена)
 Чемпион Австрии (3): 1984, 1985, 1986
 Серебряный призёр чемпионата Австрии (2): 1983, 1987
 Обладатель Кубка Австрии: 1986
 Финалист Кубка Австрии (2): 1984, 1985
 Финалист Суперкубка Австрии: 1986
 Итого: 4 трофея

«Торино»
 Финалист Кубка Италии: 1988

«Аустрия» (Зальцбург)
 Финалист Кубка Австрии: 2000

Личные 
 Спортсмен года в Австрии: 1997
 Футболист года в Австрии (2): 1986, 1997
 Лучший бомбардир в истории сборной Австрии: 44 гола
 Номинант на «Золотой мяч»: 1987
 Обладатель «Золотой бутсы»: 1987
 Обладатель «Бронзовой бутсы»: 1986
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (3): 1985, 1986, 1987
 73-е место в списке лучших футболистов Европы XX века по версии МФФИИС
 6-е место в списке лучших футболистов Австрии XX века по версии МФФИИС
 Рекордсмен венской «Аустрии» по количеству голов в сезоне: 47 голов
 Рекордсмен венской «Аустрии» по количеству голов в сезоне лиги: 39 голов

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Выступления за сборную 

Итого: 95 матчей / 44 гола; 38 побед, 22 ничьих, 35 поражений.

Итого: 3 матча / 3 гола; 2 победы, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Статистика матчей за сборную Австрии на сайте rsssf.com
 Персональный сайт
 Профиль игрока на сайте Footballplayers.ru

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Логроньес»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Обладатели «Золотой бутсы»